Лемон может означать:
 Лемон, Боб (1920—2000) — американский профессиональный бейсболист.
 Лемон, Медоуларк (1935—2015) — американский профессиональный баскетболист, тренер и спортивный менеджер, а впоследствии проповедник.
 Лемон — коммуна во Франции, в департаменте Об.

См. также 
 Леммон
 Лимон (значения)